Шотогорка: 
 Шотогорка (деревня) — деревня в Пиринемском сельском поселении Пинежского района Архангельской области
 Шотогорка (река) — река в Пинежском районе, приток Покшеньги